Blažej je mužské křestní jméno. Jeho původ a význam je nejasný. Buď pochází z řeckého Blasios, což znamená „trpící na zápal kloubů“, nebo vzniklo z řeckého slova bléché („bleptavý, breptavý; neobratný, tupý“). Podle českého kalendáře slaví svátek 3. února. Ženská podoba tohoto jména je buďto Blažejka (k roku 2016 žilo v Česku sedm žen s tímto jménem), nebo Blažeja (šest nositelek).

Svatý Blažej je patronem všech zpěváků a osob, které musí dbát o svůj hlas a hrdlo.

Statistické údaje 
Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999–2002) je −4,2%, což svědčí o poměrně značném poklesu obliby tohoto jména.

Blažej v jiných jazycích 
 Slovensky: Blažej
 Německy, latinsky: Blasius
 Anglicky Blase 
 Řecky: Blasios
 Chorvatsky: Blaž, Vlaho
 Rusky: Vlasij, nebo Vlas
 Maďarsky: Balázs
 Polsky: Błażej
 Srbsky: Vlasije
 Francouzsky: Blaise

Slavní Blažejové 
 Svatý Blažej
 Blažej ze Salky – maďarský kronikář z 15. století
 Blažej Mixa – český politik
 Jan Blažej Santini-Aichel – český barokní architekt
 Blažej Vaščák – slovenský fotbalista
 Blažej Vilím – český sociálnědemokratický politik

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Blažej“

Externí odkazy 
 
 

Mužská jména